Pirunsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pirunsaari (ö i Birkaland, Tammerfors),  (1 ha)
2. Pirunsaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland),  (2 ha)
3. Pirunsaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari,  (4 ha)
4. Pirunsaari (ö i Lappland, Norra Lappland, lat 67,95, long 27,36),  (6 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar